Allan kan som auktorsförkortning betyda:

 Harry Howard Barton Allan
 Joyce K. Allan

Robotskapade auktorsförkortningar